1961 – drugi sezon Niemieckiej Formuły Junior.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Uwagi

Przypisy 

1961 w sportach motorowych
1961
Formuła Junior